Neauphe kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Neauphe-sur-Dive, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Neauphe-sous-Essai, departementet Orne i regionen Normandie,